Álvaro Leonel Ramazzini Imeri – cardinale e vescovo cattolico guatemalteco
 Demir Imeri – calciatore macedone, attaccante
 Kastriot Imeri – calciatore svizzero, centrocampista
 Omar Imeri – calciatore albanese con cittadinanza macedone, centrocampista